Гистондеацетилаза 10  () — фермент, кодируемый у человека геном  HDAC10 .

Ацетилирование ядра гистонов модулирует структуру хроматина и экспрессию генов. Противоположная ферментативная деятельность гистонов ацетилтрансфераз и гистондезацетилаз, таких как HDAC10, определяет статус ацетилирования гистонов (Као и др., 2002 г.).

Взаимодействия 
HDAC10, как было выявлено, взаимодействует с HDAC2 и NCOR2.

См. также 
 Деацетилазы гистонов

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КФ 3.5.1